

События 
 Война третьей коалиции, также известная как русско-австро-французская война 1805 
 Создано Московское общество испытателей природы, одно из старейших научных обществ России .
 Открыт третий университет в Российской империи — Харьковский.
 Основан город Новочеркасск 
 11 января — создание Территории Мичиган.
 1 марта — Сенат снял все обвинения с судьи Сэмюэла Чейса.
 17 марта — создание Наполеоном Королевства Италия.
 25 апреля — в Гаитянской империи по приказу императора Жакоба I вырезано всё белое население (кроме священников, врачей и некоторых ремесленников). Белым запрещено приобретать собственность на острове.
 26 мая — к России присоединено Карабахское ханство.
 20 мая — в Гаитянской империи отменена конституция 1801 года, принятая при Франсуа Туссен-Лувертюре. В июне её заменила новая конституция императора Жакоба I.
 2 июня — к России присоединено Шекинское ханство.
 9 июля — Мухаммед Али-паша основал свою династию в Египте.
29 сентября — Адмирал Нельсон принимает командование флотом у берегов Кадиса, чтобы противостоять военно-морским силам Франции и Испании.
 17 октября — окружённая французами австрийская армия Карла Мака капитулировала под Ульмом (Битва под Ульмом).
 21 октября — битва при мысе Трафальгар.
 7 ноября — экспедиция Льюиса и Кларка добралась до Тихого океана.
 13 ноября — французская армия вступает в Вену.
 2 декабря — битва под Аустерлицем.
 26 декабря — Пресбургский мир, развал Третьей коалиции.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1805 году
 2 апреля — Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель.
 23 мая — Иоганн Генрих Буфф, немецкий химик и физик; член Баварской и Гёттингенской академий наук; отец архивиста и педагога .
 28 мая — Гвидо Гёррес, немецкий писатель, поэт, журналист, редактор, публицист (ум. 1852).
 10 сентября — Гийом (Виллем) Гефс, бельгийский скульптор (ум. 1883).
 26 сентября — Дмитрий Веневитинов, русский поэт.
 23 декабря — Джозеф Смит, Первый современный пророк и основатель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Мормоны) (убит в 1844)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1805 году
 4 июня — Франсуа-Ксавье Тальбер, французский писатель, поэт (род. 1725).
 5 октября — Чарльз Корнуоллис, британский военачальник, генерал, командовавший британскими войсками в ходе Войны за независимость США, в Индии и Ирландии. Подписал Амьенский мир 1802 года (род. 1738).
 21 октября — Горацио Нельсон, британский адмирал, победитель французского флота при Абукире и Трафальгаре (род. 1758).

См. также

Примечания